Chisht-e Sharīf är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Herat, i den centrala delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Chisht-e Sharīf består i huvudsak av gräsmarker. Runt Chisht-e Sharīf är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Källor 

Distrikt i Herat